Antonio Romero puede referirse a:

Artistas 
 Antonio Romero Márquez (1936 - actualidad), escritor y poeta español;
 Antonio Romero, cantante español;
Antonio Romero, álbum musical del cantante homónimo (publicado en 2006);
 Antonio Romero y Andía (1815–1885), clarinetista, editor y comerciante de música;
 E. Antonio Romero Palacios (1925–2005), escritor guatemalteco;

Políticos 
 Antonio Romero (1955–), diputado de IU por Málaga (durante n/d –2007);
 Antonio Romero Ortiz (1822–1884), ministro de Ultramar de España (durante 1878–n/d);
 Antonio Javier Romero Alfaro (1976), Desde 2015 alcalde de Puerto Real, España;
 Antonio Romero (1902), político mexicano;

Deportistas
 Antonio Romero, futbolista argentino.
 Antonio Romero, futbolista venezolano.